

Geografia
 Hammar – località del comune svedese di Kristianstad
 Hammar – area urbana della Svezia, nel comune di Askersund, contea di Halland

Persone
 Karl Gustav Hammar (1943) – arcivescovo luterano e teologo svedese
 Molly Pettersson Hammar (1995) – cantautrice svedese
 Ziri Hammar (1992) – calciatore algerino